Cronologia do ciclismo
2019 no ciclismo - 2020 no ciclismo - 2021 no ciclismo

A recompilação do ano 2020 no ciclismo. Esta temporada é impactada pela pandemia de COVID-19 que provoca em Março a anulação da corrida da última etapa da Paris-Nice até aos campeonatos da Eslóvenia em julho.

Por mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Grandes voltas

Volta a Itália 

 Vencedor :
 2.º :
 3.º :
 Classificação por pontos :
 Classificação da montanha :
 classificação das jovens :
 Classificação por equipas :

Volta a França 

 Vencedor : Tadej Pogacar
 2.º : Primoz Roglic
 3.º : Richie Porte
 classificação por pontos : Sam Bennett
 classificação da montanha : Tadej Pogacar
 classificação dos jovens : Tadej Pogacar
 classificação por equipas : Movistar
 super-combativo : Marc Hirschi

Volta a Espanha 

 Vencedor :
 2.º :
 3.º :
 classificação por pontos :
 classificação da montanha :
 classificação das jovens :
 classificação por equipas :
 super combativo :

Principais clássicos

Monumentos 
 Milão-Sanremo :  Wout Van Aert (Jumbo-Visma)
 Volta à Flandres :  Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)
 Paris-Roubaix :  
 Liège-Bastogne-Liège : Primož Roglič (Jumbo-Visma)
 Giro de Lombardia : Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)

Clássicos WorldTour maior 

 Strade Bianche :  Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Novas clássicas WorldTour

Principais corridas por etapas

UAE Tour 

 Vencedor : Adam Yates (Michelton-Scott)
 2.º : Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)
 3.º : Alexey Lutsenko (Astana Pro Team)

Paris-Nice 

 Vencedor :  Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)
 2.º : Tiesj Benoot (Team Sunweb)
 3.º : Sergio Higuita (EF Education First)

Campeonatos

Campeonatos mundiais

Campeonatos mundiais de ciclocross

Homens

Mulheres

Campeonatos mundiais em pista

Homens

Mulheres

Campeonatos mundiais em estrada

Principais campeões nacionais em estrada

Principais aposentados

Principais óbitos 
 10 de janeiro : Guido Messina, corredor italiano, maior de 89 anos
 13 de janeiro : Maurice Moucheraud, corredor francês, maior de 86 anos
 3 de março : Nicolas Portal, corredor e director desportista francês, maior de 40 anos
 9 de março : Italo De Zan, corredor italiano, maior de 94 anos
 11 de março : Irina Kiritchenko, corredora soviética, maior de 82 anos
 26 de março : Roger Baens, corredor belga, maior de 86 anos
 1 de abril : Amerigo Severini, corredor italiano, maior de 88 anos
 30 de maio : Roger Decock, corredor belga, maior de 93 anos
 16 de junho : Eusebio Vélez, corredor e director desportivo espanhol, maior de 85 anos
 17 de junho : Fabrice Philipot corredor francês, maior de 54 anos
 17 de junho : Pietro Zoppas, corredor italiano, maior de 86 anos
 23 de julho : Jean Brankart, corredor belga, maior de 90 anos
 11 de agosto : Michel Van Aerde, corredor belga, maior de 86 anos

Referências 

2020 no ciclismo